Het wereldkampioenschap superbike van Misano 2019 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2019. De races werden verreden op 22 en 23 juni 2019 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Superbike

Race 1
De race, die gepland stond over een lengte van 21 ronden, werd na 3 ronden stilgelegd vanwege zware regenval. De race werd later herstart over een lengte van 18 ronden.

Superpole

Race 2

Supersport
María Herrera werd gediskwalificeerd omdat zij weer deelnam aan de race nadat zij officieel was uitgevallen.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2019
Misano